Les Moulins è un comune francese di 3 670 abitanti situato nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna. È stato istituito il 1º gennaio 2016 con la fusione dei comuni soppressi di La Ferrière e Plémet.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni delle Côtes-d'Armor soppressi
Plémet